Iljinski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Iljinski (Moskau), in der Oblast Moskau
 Iljinski (Perm), in der Region Perm

 ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler:
 Iljinski (Region Altai), in der Region Altai
 Iljinski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Iljinski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Iljinski (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Iljinski (Karelien), in der Republik Karelien
 Iljinski (Kursk), in der Oblast Kursk
 Iljinski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Iljinski (Orjol), in der Oblast Orjol
 Iljinski (Rostow), in der Oblast Rostow
 Iljinski (Samara), in der Oblast Samara
 Iljinski (Tatarstan), in der Republik Tatarstan

 von Rajons in Russland:
 Rajon Iljinski (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Rajon Iljinski (Perm), in der Region Perm

Iljinski ist der Familienname von:
 Alexander Alexandrowitsch Iljinski (1859–1920), russisch-sowjetischer Komponist und Hochschullehrer
 Igor Wladimirowitsch Iljinski (1901–1987), russischer Schauspieler
 Michail Alexandrowitsch Iljinski (1856–1941), russischer Chemiker

Siehe auch:
 Iljinskaja (Begriffsklärungsseite)
 Iljinskoje (Begriffsklärungsseite)
 Iliński